Turnabout Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Turnabout Glacier (glaciär i Antarktis),

Kanada 

 Turnabout Glacier, Nunavut, glaciär, 

Robotskapade Antarktisförgreningar